Waterloo Road steht für:

Orte:
 Waterloo Road (London), Straße in London
 Waterloo Road (Hongkong), Straße in Hongkong

Werktitel:
 Waterloo Road (Film), britisches Weltkriegsdrama von Sidney Gilliat (1945)
 Waterloo Road (Fernsehserie), britische Fernsehserie der BBC (2006–2015)